Hans Ekelund kan avse:

 Hans Ekelund, generaldirektör
 Hans Ekelund, läkare (1927-2016)

Referenser